Výraz riviéra (, ze staršího výrazu) může znamenat:

 pobřeží – obvykle mořské, vhodné pro koupání
 Riviéra, pobřežní region v okolí Monaka; jejími částmi jsou
 Francouzská Riviéra – Azurové pobřeží – , pobřeží mezi městy Monako a Toulon (případně jen po Saint-Tropez)
 Italská Riviéra – pobřeží mezi městem La Spezia a hranicí s Francií
 Rakouská Riviéra - rekreační oblast v délce přibližně pěti kilometrů rozkládající se mezi zámkem Miramare a městem Terst, která byla budovaná koncem 19. století v rámci Rakouského přímoří

 další místa nazývaná riviéra
 Maďarská riviéra (Magyar riviéra) - pobřeží maďarského jezera Balaton.
 Klánovická riviéra – dnes již zaniklé lázně v obci Klánovice
 Rakouská riviéra – bývalé rakousko-uherské pobřeží u Terstu, dnes část Itálie a Slovinska
 Makarská riviéra – asi 60 km dlouhý pás dalmatského pobřeží Jaderského moře v Chorvatsku
 Tivatská riviéra – nejsevernější část pobřeží v Černé Hoře, od hranice s Chorvatskem, pojmenovaná podle města Tivat u Boky Kotorské
 Budvanská riviéra – pobřeží u města Budva v Černé Hoře, mezi mysy Plantamon a Dubovica
 Barská riviéra – pobřeží poblíž města Bar v Černé Hoře
 Ulcinjská riviéra – pobřeží u města Ulcinj v Černé Hoře, nejjižnější část černohorského pobřeží až k albánské hranici
 Bulharská riviéra – černomořské pobřeží v Bulharsku
 Turecká riviéra – pobřeží středozemního moře mezi městy Alanya a Antalya
 Mexická riviéra – tichomořské pobřeží v okolí Acapulka
 Americká riviéra – vícero míst v USA
 Miami Beach na Floridě
 Santa Barbara v Kalifornii
 Australská riviéra – pobřeží v okolí města Gold Coast ve státě Queensland

Riviéra je též přenesené označení celé řady letovisek, rekreačních středisek, hotelů a i sportovních areálů. Např.:
 Riviéra (Brno) – rekreační areál v Brně

Externí odkazy